Молевріє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний захід від Парижа, 70 км на схід від Нанта, 55 км на південь від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1205 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3222,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Молевріє 
 Молевріє на сайті французького Національного інституту географії
 Молевріє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Молевріє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара